Alter Zoll steht für:
 Alter Zoll (Altstätten), Ortsteil von Altstätten

Bauwerke
Alter Zoll (Augst)
Alter Zoll (Bonn)
Alter Zoll (Geislingen an der Steige)
Alter Zolln, Lübeck
Alte Maßeinheit
siehe Zoll (Einheit)

Siehe auch:
Altes Zollhaus
Vama Veche